Alfio Di Grazia – medico, docente e politico italiano
 Lucas Di Grazia – calciatore argentino
 Salvo Di Grazia – medico, divulgatore scientifico e scrittore italiano
 Umberto Di Grazia – attore italiano